Mistrzostwa Europy w aerobiku – zawody gimnastyczne w aerobiku rozgrywane przez Europejską Federację Gimnastyczną (UEG). Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1999 roku w Birmingham. Organizowane są co dwa lata.

Edycje

Tabela medalowa 
Stan po ME 2019.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Europejskiej Federacji Gimnastycznej 
  

aerobik
aerobik